Josep Rodríguez i Martra (Reus, 1835 - Barcelona, 1893), militar català.
 Josep Rodríguez i Martínez (Tortosa, 1896 - Tarragona, 1939), polític català.
 Josep Rodríguez Tortajada (València, 1899-1982), polític valencià i president del València CF (1936-1939).
 Josep Rodríguez i Lloveras (Barcelona, 1902 - 1984), arquitecte i urbanista català.
 Josep Rodríguez Ferrer (Barcelona, 1982), filòleg, escriptor i professor català.
 Josep Rodríguez Gómez (Xeraco, 1989), jugador professional de raspall.
 Josep Rodríguez Ruiz (Manresa, 1993), pilot de motociclisme català.